Robert Langer kan syfta på bland andra:

* Robert von Langer (1783–1846), tysk konstnär
 Robert S. Langer (född 1948), amerikansk kemiingenjör